Padise se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Padise, comună (vald) în Județul Harju, Estonia

Localități
Padise (Padise), reședința comunei Padise (Estonia)